AMDHD1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 12-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 426 амінокислот, а молекулярна маса — 46 743.

Кодований геном білок за функцією належить до гідролаз. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном цинку, іоном заліза.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 12

Гідролази
Металопротеїни